Scottish Football Association Challenge Cup 1888–89 var den 16. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 1. september 1888, og turneringen blev afsluttet i februar 1889, hvor Third Lanark Rifle Volunteers FC den 2. februar 1889 vandt finalen over Celtic FC med 3-0. Celtic FC protesterede imidlertid, idet klubben mente at resultatet var blevet påvirket af det kraftige snevejr på finaledagen. Derfor blev finalen spillet om en uge senere, hvor Third Lanark igen sejrede, denne gang med cifrene 2-1. Third Lanark havde to gange tidligere været i finalen i Scottish Cup, men sejren i 1888-89 var klubbens første titel i turneringens historie.

Resultater

Third Lanark Rifle Volunteers's vej til sejren

Første runde 

134 hold spillede om 67 pladser i anden runde.

Anden runde 

83 hold spillede om 45 pladser i tredje runde. Heraf var syv hold, Armadale FC, Cambuslang Hibernian FC, Dumbarton FC, Dunblane FC, Glasgow University AFC, Irvine FC og Kirkcaldy Wanderers FC, oversiddere.

Tredje runde 

45 hold spillede om 25 pladser i fjerde runde. Det betød, at fem hold var oversiddere i denne runde: Dunfermline Athletic FC, Fair City Athletic FC, Methlan Park FC, Oban FC og Uddingston FC. Der gik imidlertid 26 hold videre, eftersom begge hold gik videre fra opgøret mellem Campsie FC og Falkirk FC.

Fjerde runde 

26 hold spillede om tretten pladser i ottendedelsfinalerne.

Ottendedelsfinaler 

Tretten hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne. Det betød, at tre af holdene var oversiddere, og derfor gik Campsie FC, Dumbarton Athletic FC og East Stirlingshire FC videre til kvartfinalerne uden kamp.

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne spillede de otte vindere fra ottendedelsfinalerne om fire pladser i semifinalerne.

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1888-89 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1888–89 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1888/89 - Final 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1888/89 - Final replay

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1888
Fodbold i 1889